In Waves — пятый студийный альбом американской метал-группы Trivium, выпущенный 2 августа 2011 лейблом Roadrunner Records. За первую неделю было продано 22,000 копий пластинки, благодаря чему альбом занял тринадцатую позицию в Billboard 200 и первую в Billboard Hard Rock charts.

По звучанию альбом ближе к Ascendancy, чем к The Crusade и Shogun, так как в нём преобладает мелодик-металкор.

In Waves — это первый альбом группы с новым барабанщиком Ником Августо, заменившим ушедшего в 2009 году Трэвиса Смита.

Список композиций

Участники записи 
Trivium
 Мэтью Хифи — вокал, гитара
 Кори Бьёлье — гитара , бэк-вокал
 Паоло Греголетто — бас-гитара , бэк-вокал
 Ник Августо — ударные, перкуссия

Чарты

Примечания 

Альбомы Roadrunner Records
Альбомы металкора
Альбомы Trivium